Amfió o potser, Amfíon (grec antic: ; llatí Amphīon -īŏnis) fou un pintor grec del  contemporani d'Apel·les de Colofó (332 aC).

En parla Plini el Vell (Plinius, Naturalis Historia XXV, 36.10), que diu que Apel·les li va cedir l'arranjament d'un grup que havia pintat (cedebat Amphioni dispositione), tot i que el nom d'Amfió és dubtós.

Referències

Vegeu també 
 Amfió de Cnossos

Pintors de la Grècia clàssica